Schwarzsee kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Schwarzsee (sjö i Italien), Trentino-Alto Adige,

Schweiz 

 Schwarzsee (sjö i Schweiz),

Österrike 

 Schwarzsee (Tyrolen, Stotzbach), 
 Schwarzsee (Tyrolen, Kitzbühel), 
 Schwarzsee (Kärnten), 
 Schwarzsee (Tyrolen, Sölden), 
 Schwarzsee (Tyrolen, Klapfbach), 
 Schwarzsee (Tyrolen, Zemmbach), 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar